Каркаралинский район — административная единица Карагандинской области Казахстана.

Районный центр — город Каркаралинск, основанный в 1824 году.

География 
Расстояние от г. Каркаралинска до областного центра — 220 км. Территория района составляет 35,5 тыс. км².

Каркаралинский район располагается в восточной части Сарыарки (Казахского мелкосопочника). Рельеф преимущественно низкогористый и холмистый. Наиболее высокие горы: Каркаралы — 1403 м, Кент — 1400 м, Мыржык — 970 м, Ку — 1356 м.

Крупнейшие водоёмы района, имеющие рыбохозяйственное значение, — озёра Жантлеколь (80 га), Балыктыколь (2250 га), Жартас (300 га), Беталыс (190 га), Мырза-Шоккы (100 га). Общая площадь водоёмов — 2926 га. Наибольшую площадь (15,4 тыс. га) занимает солёное Карасор, которое находится на севере района.

Почвы бурые, солончаковые красно-бурые и солончаковые. Растительность степная. В равнинных местах произрастают таволга, типчак, полынь, чий и другие травы. В межгорных долинах и оврагах, долинах рек преобладают разнотравные луга и тальник. В горах произрастают сосна, арча, жимолость, акация, чёрная смородина, боярышник и другие кустарники, у подножий — берёза, тополь. Площадь земель, покрытых лесом, составляет 53,6 тыс. га. На территории Каркаралинского района обитают следующие виды животных: волк, кабан, косуля, лось, сурок, лисица, корсак, хорь, заяц, утка, гусь, серая куропатка, горностай, ласка; редкие и исчезающие виды: архар, манул, перевязка, кулан, селивиния, чёрный аист, балобан.

Семь природных объектов, расположенных на территории района, считаются памятниками природы:
 Клён ясенелистный.
 Пещера первобытного человека.
 Лиственница сибирская.
 Озеро Шайтанколь.
 Озеро Бассейн.
 Ель сибирская.
 Памятник природы Палатка.

История 

Район образован 1932 году. С июля 1934 года был одним из районов Каркаралинского округа. 29 июля 1939 года из состава упразднённого Каркаралинского округа был передан в состав новообразованной Карагандинской области.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):

 казахи — 34 604 чел. (96,06 %)
 русские — 1074 чел. (2,98 %)
 украинцы — 41 чел. (0,11 %)
 немцы — 86 чел. (0,24 %)
 татары — 115 чел. (0,32 %)
 башкиры — 13 чел. (0,04 %)
 белорусы — 17 чел. (0,05 %)
 молдаване — 9 чел. (0,02 %)
 другие — 66 чел. (0,18 %)
 Всего — 36 025 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Туризм 
В настоящее время на территории находится 10 домов отдыха, 9 оздоровительных лагерей, санаторий-профилакторий «Жосалы», краеведческий музей, музей природы. На территории расположен Государственный национальный парк природы.

Первые секретари райкома КПСС 
 Мырзагул Атаниязов 1929—1932
 Калымбетов 1932
 Абдрахман Махатов 1932—1934
 Турдалиев Ж 1934—1938
 Кайырбек Дауренбеков 1937—1938
 Оразгали Мамежанов 1938
 Кабдолла Ахтанов 1938—1939
 Капыш Сапаев 1939—1941
 Шахан Дулатов 1941—1943
 Ибижан Рахымжанов 1943—1948
 Абдрахман Жанибеков 1948—1953
 Аубакир Жусупов 1953—1954
 Елемес Ергебаев 1954—1959
 Турсын Торегожин 1959—1962
 Тишбек Аханов 1962—1963
 Мукан Медеубаев 1963—1964
 Михаил Шаекин 1965—1973
 Зайкен Инкарбаев 1973—1977
 Махмет Сакенович Бекшин 1977—1985
 Кажнаби Жакыпов 1985—1990

Акимы 
 Шахарбаев Толеутай 1990—1993
 Мажитов Темирболат Мажитович 1993—1997
 Нуракышев Мурат Шаукенович 1997—2000
 Омарханов Ниханбай Имангалиевич (2000—2010) Аргын Қаракесек Бұлбұл
 Аймаков Сержан Жанабекович 08.2010 — 05.2011
 Максутов Калел Мукатаевич (05.2011 — 12.2019)
 Дюсетаев Эльдар Серикович (с 12.2019 — 04.2022)
 Кусайын Ерлан Бейсембайулы (11.04.2022)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Каркалинского национального парка

Каркаралинский район